Las minas del rey Salomón, película británica de 1919 dirigida por Horace Lisle Lucoque.
 Las minas del rey Salomón, película británica de 1937 dirigida por Robert Stevenson.
 Las minas del rey Salomón, película estadounidense de 1950 dirigida por Compton Bennett.
 Las minas del rey Salomón, película estadounidense de 1985 dirigida por John Lee Thompson.
 Las minas del rey Salomón, película británica de 2004 dirigida por Steve Boyum.